Ozi steht für:
 Ozi (Myanmar), Bechertrommel in Myanmar
 Ozi (Nigeria), große Trommel der Igbo in Nigeria
 die OZI-Regel in der Quantenchromodynamik

Ozi ist der Name folgender Personen:
 Ozi (* vor 977–vor 1028), Graf, Gewaltbote und Königsbote
 Étienne Ozi (1754–1813), französischer Fagottist und Komponist